Aykaç ist ein türkischer männlicher Vorname und Familienname.

Namensträger

Familienname 
 Eşfak Aykaç (1918–2003), türkischer Fußballspieler und -trainer
 Mustafa Aykaç (* 1958), türkischer Ökonom und Universitätsrektor
 Turgut Aykaç (* 1958), türkischer Boxer

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname